Manuel Araújo ist der Name folgender Personen:

* Manuel de Araújo (* 1970), mosambikanischer Politik- und Wirtschaftswissenschaftler und Politiker (MDM)
 Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806–1879), brasilianischer Maler und Dichter
 Manuel de Aráujo Serrano (* 1972), osttimoresischer Diplomat, siehe Manuel Serrano (Diplomat)
 Manuel Enrique Araujo (1865–1913), salvadorianischer Politiker, Präsident 1911 bis 1913
 Manuel Gomes de Araújo (1897–1982), portugiesischer General und Politiker
 Manuel Tavares de Araújo (1912–2006), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Caicó